Аваи има више значења:
 Аваи (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Аваи (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику